Blechacz:
 Bernadetta Blechacz (ur. 1955) – polska lekkoatletka-oszczepniczka
 Rafał Blechacz (ur. 1985) – polski pianista